Пара Анна-Лена Грёнефельд и Мартина Навратилова — победители турнира.

Прошлогодняя чемпионки Синобу Асагоэ и Ай Сугияма не защищали свой титул, но обе принимали участие в турнире. Асагоэ в паре с Татьяной Гарбин и Сугияма в дуэте с Даниэлой Гантуховой дошли до полуфинала соревнований.

Посев 
Четыре первые сеянные пары начинают турнир со второго круга.

  Кара Блэк /  Ренне Стаббс (Четвертьфинал)
  Светлана Кузнецова /  Надежда Петрова (Четвертьфинал, отказ)
  Кончита Мартинес /  Вирхиния Руано Паскуаль (Финал)
  Даниэла Гантухова /  Ай Сугияма (Полуфинал)

<ol start="5">
  Анабель Медина Гарригес /  Динара Сафина ''(Четвертьфинал)
 ''' Анна-Лена Грёнефельд /  Мартина Навратилова (Титул)
  Марион Бартоли /  Николь Пратт ''(Второй раунд)
  Синобу Асагоэ /  Татьяна Гарбин ''(Полуфинал)

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Примечания

Ссылки 
 

Rogers Cup 2005